NBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nabire (Indonesia)